Солиман () — фамилия.

Известные носители:
 Солман, Валид (род. 1975) — тунисский писатель и переводчик.
 Солиман, Салех (1916—?) — египетский тяжелоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1936 года.
 Солиман, Сэм (род. 1973) — австралийский боксёр.
 Солиман, Тарек (род. 1962) — египетский футболист и тренер.
 Солиман, Фадва (1970—2017) — сирийская актриса театра кино и озвучивания, общественный деятель, диссидент.

Другое
 Солиман — устаревшее написание имени султана Сулеймана I.
 Валид Солиман (род. 1984) — египетский футболист.

См. также 
 Кылыч-Арслан I